Rambach peut faire référence à :
 Alain Rambach, un microbiologiste français.
 Rambach, ou Rom, une rivière de Suisse et d'Italie.
 Anne Rambach, une romancière française.
 Marine Rambach, une éditrice française.
 Rambach, quartier de Wiesbaden (Allemagne).
 Rambach Agar, milieu de culture chromogène.